Египет принимал участие в Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене (Бельгия) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Впервые в истории египетские спортсмены участвовали в борьбе, гимнастике, легкоатлетических соревнованиях, штанге и олимпийском футбольном турнире. В команду вошло 23 спорстмена.

Результаты соревнований

Борьба 

 Вольная борьба

 Греко-римская борьба

Гимнастика 

 Спортсменов — 2

Лёгкая атлетика 

 Спортсменов — 2

Тяжёлая атлетика

Фехтование

Футбол 

 Спортсменов — 16

 Первый раунд

 Товарищеский матч

Источники

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на летних Олимпийских играх 1920 года
1920 год в Египте